Мещерягин — фамилия; имеет женскую форму Мещерягина.
 Мещерягин, Михаил Николаевич (1914—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мещерягин, Николай Андрианович — российский инженер, конструктор вооружений. Лауреат Государственной премии СССР.